Kulawik ist der Familienname folgender Personen:

 Amalie Kulawik (* 1969), deutsche Snowboarderin 
 Birte Kulawik, klassische Musikerin 
 Cornelia Kulawik, 
 H. Kulawik, Mediziner 

 Teresa Kulawik, Autorin politikwissenschaftlicher Literatur 
 Tomasz Kulawik, polnischer Fußballspieler

Kulawik ist auch Name folgender Objekte:

 (17815) Kulawik, ein Asteroid